A Medal of Honor több dologra utalhat:

 Medal of Honor, USA katonai kitüntetés 
 Medal of Honour (Hong Kong), Hong Kong kitüntetése
 Medal of Honor (videójáték-sorozat) belső nézetű (FPS) akciójáték (több cím)

Hasonló kifejezések
 Victoria Medal of Honour brit kitüntetés, 
 Cardenas Medal of Honor USA kitüntetés,